Godfroid (achternaam), een achternaam
 Een andere schrijfwijze van Godfried, een voornaam

Mensen met de achternaam Godfroid
 David-Jan Godfroid, een verslaggever 
 Emmanuel Godfroid, een voetballer
 Marc Godfroid, een muzikant